Хаймино — название населённых пунктов в России:

 Хаймино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Хаймино — деревня в Гатчинском районе Ленинградской области.